Mark Williams (1959) angol színész
 Mark Williams (1966) válogatott dél-afrikai labdarúgó
 Mark Williams (1970) válogatott északír labdarúgó
 Mark Williams (1975) walesi sznúkerjátékos
 Mark Williams (1979) ausztrál röplabdázó és strandröplabdázó